Imię i nazwisko Peter Ward nosili lub noszą m.in.:
 Peter Ward (1913–2009) – brytyjski lekkoatleta, długodystansowiec
 Peter Ward (ur. 1949) – amerykański paleontolog
 Peter Ward (ur. 1955) – angielski piłkarz